Rakowice ist Name folgender polnischer Orte:

 Rakowice (Krakau), Stadtteil von Krakau in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Rakowice (Lubawa), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Lubawa
 Rakowice (Wróblew), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Wróblew
 Rakowice (Bolesławiec), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Bolesławiec
 Rakowice (Kondratowice), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Kondratowice
 Rakowice (Ząbkowice Śląskie), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Ząbkowice Śląskie
 Rakowice Małe, Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Lwówek Śląski
 Rakowice Wielkie, Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Lwówek Śląski
 Rakowice (Kwidzyn), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Kwidzyn

Siehe auch:
 Rakovice